Tikal (stad), een Mayastad in Guatemala 
Tikal (spel), een bordspel
Tikal (Phantasialand), een vrije val in Phantasialand